Marller (マーラー, Mārā) es un personaje ficticio de la serie manga ¡Oh, Mi Diosa! creada por Kōsuke Fujishima.

Marller es una poderosa demonio de primera clase. Su único trabajo, según ella, es causarles molestias a las Diosas(ya que según ella si ellas se marchan su cuota de deseos aumentaría en un 100%). Además de ser hermosa, poderosa y peligrosa, muchas veces demuestra ser torpe y despistada y sus planes pueden ser desde causar dolores emocionales a cualquier conflicto como convertir a una camada de ratones en Ninjas miniatura para atacar el templo, aunque al final sus ninjas terminan renunciando a sus servicios y se alían con Belldandy y cuidan de la casa.

De niña era muy buena amiga de Urd mas su amistad acabó cuando ambas decidieron sus respectivos empleos.

Aparece por primera vez en el tomo 8 del manga queriendo buscando a Belldandy para hacer que regrese a la oficina de ayuda Celestial para que consiga un trabajo y así poder efectuar el suyo: aumentar la cuota de deseos de los demonios. Mientras decide quedarse, es ayudada por Sayoko la cual desea con fuerza que Belldandy se marche, y casi lo logra al decirle a Keiichi que Belldandy era su prometida. Y aunque Keiichi le cree, la que lo desmiente es Belldandy que le dice que no puede ser la prometida de Marller, ya que ésta es una chica.

Durante el transcurso de la historia hace muchos planes para quebrar la relación entre Belldandy y Keiichi pero siempre fallan.

Personajes de ¡Oh, Mi Diosa!
Kōsuke Fujishima

en:List of Oh My Goddess! characters#Marller